E 174 oder E174 steht für:
 Silber
 Selbstfahrende Arbeitsmaschine Fortschritt E 174

Abkürzung